Niemcy:
 Dellbrück – dzielnica Kolonii
 Dellbrück – dzielnica gminy Bargenstedt w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen

Zobacz też:
 Delbrück